Příjmení Schreier (případně Šrajer) má více nositelů:

 Josef Schreier, též Sreiger nebo Šrajer (1718–?) – moravský barokní hudební skladatel
 Norbert Schreier (1744–1811) – slovenský teolog
 Peter Schreier (1935–2019) – německý operní pěvec a dirigent
 Raimund Schreier (* 1952) – tyrolský římskokatolický kněz, opat ve Wiltenu
 René Schreier (* 1978)– český úředník, náměstek ministra kultury ČR